Le nom El Guerrab est un patronyme d'origine arabe, signifiant littéralement porteur d'eau (et plus exactement, porteur de guerba).

 M'jid El Guerrab, né en 1983, homme politique français - socialiste, puis macroniste, désormais membre du Mouvement radical, social et libéral.